The Boys are Back in Town — песня ирландской рок-группы Thin Lizzy, выпущенная на их альбоме 1976 года Jailbreak.

Обзор 

Оригинальный сингл, изданный в 1976 году, включал песню «Emerald» в качестве би-сайда, однако на некоторых издания би-сайдом была выбрана песня «Jailbreak». Сингл достиг 1 места в чарте Ирландии, 8 места в Великобритании и 12 в США.

После успеха сингла «Dedication», выпущенного в 1991 году и занявшего 35 место в британском чарте, было решено переиздать «The Boys are Back in Town». В марте того же года сингл был ремикширован и перевыпущен в различных форматах, среди которых CD, 7" и 12" пластинки и 12" Picture Disc. Переиздание достигло в британском чарте 63 места. Би-сайдом к семидюймовому изданию стала песня «Sarah», в оригинале выпущенная на альбоме 1979 года Black Rose. Двенадцатидюймовое виниловое издание включало песни «Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed» (из альбома Johnny the Fox, 1976), «Black Boys on the Corner» (би-сайд к «Whiskey in the Jar», 1972), концертную версию «Me and the Boys» (би-сайд к «Rosalie», 1977) и, в дополнение, постер с изображением Фила Лайнотта.

В 2004 году песня получила 499 позицию в списке «500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone». Однако она не попала в обновлённый список 2010 года. Rolling Stone похвалил «гэльский соул» Фила Лайнотта и назвал сдвоенные гитары Скотта Горэма и Брайана Робертсона ключевым элементом в успехе песни. В марте 2005 года, журнал Q поместил «The Boys are Back in Town» на 38 место в своём списке «100 величайших гитарных треков».

Существует много теорий, что послужило вдохновением для написания песни, но ни одна из них так и не подтверждена.

Кавер-версии 
 Американская рок-группа Bon Jovi исполняла песню на концертах, концертная версия была помещена би-сайдом к одному из изданий сингла 1989 года «Living in Sin». Студийная версия песни была включена в сборник 1989 года Stairway to Heaven/Highway to Hell, содержащий кавер-версии песен групп, участники которых распрощались с жизнью вследствие увлечения алкоголем или наркотиками (в исполнении групп-участниц Московского музыкального фестиваля мира). Сейчас альбом является коллекционной редкостью. Версия песни с Stairway to Heaven/Highway to Hell вышла на дополнительном диске к переизданию сборника Bon Jovi Cross Road.
 Английская инди-рок-группа The Rumble Strips записала кавер-версию песни в качестве би-сайда к синглу «Girls and Boys in Love», выпущенному в 2007 году.
 Американская группа Everclear записала кавер-версию песни для фильма «Детройт — город рока».
 Шведская поп-рок-группа The Cardigans записала песню для обратной стороны сингла «Hey! Get Out of My Way», выпущенного в 1995 году.
 Американский рестлер Майкл Хейс, за время своей недолгой музыкальной карьеры записал песню для своего альбома 1987 года Off the Streets.
 Немецкая метал-группа Chinchilla записала кавер-версию песни на своём альбоме 2002 года The Last Millennium.
 Американская металкор-группа Atreyu выпустила кавер-версию песни на своём мини-альбоме Covers of the Damned, где песню исполнили некоторые участники Atreyu вместе участниками других групп, сопровождавших их в турне.
 В 1999 году манчестерская группа Happy Mondays выпустила свою версию песни в качестве внеальбомного сингла..
 В 2001 году шотландская инди-рок-группа Belle & Sebastian исполнила песню на концерте в Белфасте. Это выступление было издано вторым диском к их сборнику 2008 года The BBC Sessions.
 Валлийская пост-хардкор-группа Funeral for a Friend выпустила кавер-версию песни на сборнике Higher Voltage!: Another Brief History of Rock, сделанном журналом Kerrang! в 2007 году.
 В 2008 году южные рокеры Molly Hatchet выпустили песню на своём кавер-альбоме Southern Rock Masters.
 Американский комедиант и музыкант Реджи Уоттс исполнил песню в телешоу Conan, показанном 1 ноября 2011 года.
 Американская инди-рок-группа The Mountain Goats исполняла песню на концертах.
 Американская рок-группа Huey Lewis and the News, чей вокалист Хьюи Льюис работал и дружил с Лайноттом, много раз исполняла песню на своих концертах.

Использование в поп-культуре 
 Песня звучит на большинстве ирландских матчей по регби.
 Песня использовалась в рекламе джинсов Wrangler.
 Песня использовалась в видеоигре 2006 года SingStar Rocks!.
 Песня доступна в качестве игрового контента в видеоигре 2009 года Guitar Hero: Metallica.

Песня была использована в следующих фильмах и сериалах:
 1977: В порнофильме 12 at Noon.
 1985: В восьмидесятом эпизоде первого сезона британского телесериала EastEnders.
 1990: В фильме Команда "Морские котики".
 1996: В фильме Последний из великих королей.
 1999: Песня была использована в трейлере мультфильма История игрушек 2, в котором слово «boys» из припева было сделано похожим на «toys».
 1999: В фильме Детройт — город рока. Также, в фильме звучит песня в исполнении группы Everclear.
 2001: В фильме История рыцаря.
 2005: В фильме Успей сделать это до 30.
 2006: В эпизоде «Номер один» телесериала Меня зовут Эрл.
 2007: В рекламе американского реалити-шоу The Amazing Race: All-Stars.
 2010: Песня прозвучала в эпизоде «The Spanish Grand Prix» передачи Formula 1: BBC Sport.
 2010: В фильме Неудержимые.
 2010: В эпизоде «Dan on the Run» американского телесериала The Good Guys
 2011: В финском документальном телефильме Ruisrock — 40 vuotta rockia ja rakkautta.
 2012: Во втором эпизоде восьмого сезона телесериала В Филадельфии всегда солнечно.
 2013: В компьютерной игре Saints Row IV.
 2017: В мультсериале Американский папаша!

Список композиций

Оригинальное издание 
 7" сингл
 «The Boys are Back in Town» (Лайнотт) — 3:11
 «Emerald» (Горэм, Дауни, Робертсон, Лайнотт)

 7" сингл
 «The Boys are Back in Town» (Лайнотт) — 3:11
 «Jailbreak» (Лайнотт) — 4:05

Переиздание 1991 года 
 7" сингл
 «The Boys are Back in Town»
 «Sarah» (Лайнотт, Мур)

 12" и CD сингл
 «The Boys are Back in Town» — 4:21
 «Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed» (Дауни, Горэм, Лайнотт) — 3:37
 «Black Boys on the Corner» (Лайнотт) — 3:23
 «Me and the Boys» (Лайнотт, Дауни, Робертсон, Горэм) — 3:34

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни на английском языке
Песни, вошедшие в список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone
Песни 1976 года
Синглы 1991 года
Песни Thin Lizzy
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Композиции хард-рока
Композиции блюз-рока
Синглы Vertigo Records